Adeona kan syfta på: 

 Adeona (djur) – ett mossdjurssläkte
 Adeona (mytologi) – gudinnan för återändande till hemmets härd
 145 Adeona – en asteroid